Re – część rzeczywista liczby zespolonej w postaci algebraicznej
 Re – symbol chemiczny pierwiastka ren
 re – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego D
 RE – Rada Europy – organizacja międzynarodowa
 RE – organ Unii Europejskiej
 Re – gmina w Norwegii, w regionie Vestfold
 Re – miejscowość w Norwegii w gminie Gloppen
 Re – miejscowość i gmina we Włoszech
 Re (Ra) – bóg egipski
 Re – wyspa należąca do Francji
 Re – Liczba Reynoldsa, liczba kryterialna określająca przepływ
 Re – symbol górnej granicy plastyczności
 RE – RegionalExpress, RegioExpress lub REGIOekspres – rodzaje pociągów w Niemczech, Szwajcarii i Polsce
 RE – Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft
 re – Przedrostek w lingwistyce oznaczający, znowu, ponownie, jeszcze raz